Název Roudný má více lokalit:
 Roudný (Zvěstov), část obce Zvěstov v okrese Benešov
 Roudný (Frýdštejn), část obce Frýdštejn v okrese Jablonec nad Nisou
 Roudný (Karlovice), část obce Karlovice v okrese Semily
 Roudný (přírodní památka), přírodní památka v okrese Benešov
 Roudný (Brdy), vrchol v Brdské vrchovině v části Hřebeny